Медалисты Олимпийских игр современности, начиная с 1896 года, отсортированные по видам спорта.

Летние виды спорта

Зимние виды спорта 

A. Фигурное катание входило в программу летних Олимпийских игр 1908 и 1920 годов (ещё до появления зимних игр). 21 медаль (семь комплектов) была вручена на этих Олимпиадах.
B. Соревнования по хоккею с шайбой прошли впервые на летней Олимпиаде 1920 года, затем вошли в программу зимних игр.

Виды спорта, исключённые из программы

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр
 Конкурсы искусств на Олимпийских играх
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх
 Олимпийские виды спорта

Примечания

Ссылки 
 Справочник. Все призёры Олимпийских игр

 
Списки призёров Олимпийских игр
Призёры Олимпийских игр по видам спорта